

Armas japonesas

 Bo: bastão de madeira com comprimento entre 180 cm e 200 cm.
 Bokken: espada de madeira que simula uma katana ou kodachi.
 Hanbo: bastão de madeira com comprimento entre 90 cm a 100 cm.
 Jitte: arma usada para a pratica do Jittejutsu, a palavra Jitte significa dez mãos (ju=dez e te=mão), referência à força criada pela alavanca, capaz de desarmar ou quebrar as espadas.
 Jo: bastão de madeira, tem aproximadamente 128 cm de comprimento.
 Kama: ferramenta tradicional de agricultura proveniente do Japão, semelhante a uma foice, também utilizada como arma. Também utilizada em artes marciais chinesas e coreanas.
 Katana: espada tradicional japonesa samurai.
 Kodachi: espada intermediária entre a wakizashi e a katana. Tem aproximadamente 75 cm.
 Kunai: lâmina de ferro com furo na base.
 Ninja-to: espada ninja, reta, um pouco menor que a katana, com um lado cortante e um lado rombo. A lâmina reta é uma representação apenas de filmes sem conexão com a real espada. 
 Shinai: espada de treino composta de 4 "varas" de bambu, ponta e empunhadura de couro; pode vir equipada com o tsuba (guarda da espada/shinai, geralmente feito de carbono).
 Shuriken: arma de arremesso pequena, utilizada por ninjas, muito popularizada no cinema. Por seu formato semelhante a uma estrela é também conhecida como estrela ninja.
 Tanto: faca tradicional japonesa similar à katana, porém de menor tamanho.
 Wakizashi: punhal com cabo turvo, similar a uma katana.
 Kusarigama: espécie de foice atrelada a uma corrente.
 Kusarifundo: corrente com contrapesos nas extreminades, usado no desarmamento e imobilização.
 Tanto: adaga de mão utilizada para luta corpo a corpo.
 Tonfa: ferramenta agrícola em forma de bastão, que passou a ser usada como arma.
 Naginata: lâmina semelhante a espada, atrelada a um longo bastão, muito utilizada nas cavalarias.
 Bisento: alabarda, utilizada contra cavalaria.
 Yari: lança reta ou em cruz.
 Ashiko: preso ao calçado, ele permitia escalar ou golpear o adversário.

Armas chinesas

 Biān: chicote, qualquer tipo de chicote ou chibata
 Dang: arma chinesa composta por uma haste longa de madeira terminada numa espécie de tridente serrilhado.
 Dao (Tou em cantonês): facão de wushu ou kung fu.
 Dardo e corda (shéng biāo) e martelo meteoro (liúxīng chuí): armas de arremesso, presas a uma corda com comprimento entre 4 ou 5 metros, por meio da qual o praticante manipula a arma.
 Fei biao: pequenos dardos para lançamento no kung fu.
 Ge
 Guan dao (Kwan Tou em cantonês): alabarda ou bastão com facão largo na ponta, sua historia está ligada ao guerreiro divinizado Guan Yu (Kwan Kung).
 Ji
 Jian: espada reta de corte e perfuração, pode ter lamina extremamente flexível, ela é usada no wushu e no taichijian.
 Kao wan tou, cantonês para "facão de nove argolas".
 Kwan: bastão chinês, em geral da altura aproximada do usuário.
 Lança de duas pontas
 Leque ("tiě shān" em chinês, "putchê" em coreano, "tessen" em japonês).
 Maça
 Nan dao: facão de lâmina larga e reta.
 Pu dao: semelhante ao guan dao.
 Qiang (tcheang, em cantonês): lança flexível de kung fu.
 San jie gun: bastão de três seções, chamado San-Chaku no Japão.
 Juan sing: arma da qual se usa nos pés para furar a pessoa

Armas de outras origens

 Balisong ou batangas ou Canivete Butterfly: faca com dois cabos originária das Ilhas Filipinas. Ancestral do canivete.
 Bolo: facão.
Boaardão: bastão para prática de JUT-BO.j p
Chackram Charadas o arma de origem indiana, é uma espécie de argola metálica, de lâmina chata e larga. Pode ser usada no combate pessoal ou como arma de arremesso.
 Hawakan: arma filipina conhecida como Tonfa no Japão.
 Katar: arma de origem indiana, muito usada pela seita Thugee. É uma adaga composta de lâminas e um bracelete, para que possa formar uma extensão do braço.
 Kris: punhal de lâmina ondulada originária da Malásia.
 Nunchaku: em mandarim ( Lintinquan ) de origem ainda incerta (China/Japão), consiste de dois pequenos bastões conectados por uma corda ou corrente.
 Tjabang: espécie de adaga, conhecida como Sai no Japão.
 Varapau: pau de cerca de metro e meio de comprimento, um pouco mais largo numa das pontas (cajado). 
 Yantok: bastão de rattan de 70 cm. Para prática de Kali.

Listas de tópicos militares
!
Armas